Az óceán lánya című sorozat epizódlistája.

1. évad

2. évad

3. évad

Televíziós sorozatok epizódlistái